George Gordon (1637–1720) – szkocki arystokrata i polityk, lord kanclerz Szkocji, 1. hrabia Aberdeen, 3. baronet Gordon of Habbo
 George Gordon (1722–1801) – brytyjski arystokrata, 3. hrabia Aberdeen
 George Gordon (1751–1793) – brytyjski szlachcic, doprowadził do wybuchu tzw. rozruchów Gordona
 George Gordon (1764–1791) – brytyjski szlachcic i mason, lord Habbo, syn 3. hrabiego Aberdeen, ojciec premiera George’a Hamiltona-Gordona
 George Gordon (1806–1879) – brytyjski botanik
 George Gordon (1879–1965) – brytyjski arystokrata, 2. markiz Aberdeen i Temair
 George Gordon (ur. 1983) – brytyjski arystokrata, 8. markiz Aberdeen i Temair
 George Gordon (1906–1986) – amerykański filmowiec, animator i reżyser

Zobacz też 
 George Hamilton-Gordon (ujednoznacznienie)